Beridse ist der Familienname folgender Personen:
 Natalia Beridse (* 1979), georgische Musikerin
 Surab Beridse (* 1979), georgischer Schwimmer